Olbers ist der Familienname von:
 Carl Olbers (1819–1892), schwedischer Theologe
 Georg Heinrich Olbers (1790–1861), deutscher Politiker, Senator in Bremen, Sohn von Heinrich Wilhelm Olbers
 Heinrich Wilhelm Olbers (1758–1840), deutscher Astronom,  Sohn von Johann Georg Olbers
 Johann Georg Olbers (1716–1772), deutscher Theologe und Bremer Domprediger
 John Waldemar Olbers (1880–1926), deutscher Reeder und Unternehmer, Gründer der Reederei John W. Olbers

Nach Heinrich Wilhelm Olbers sind darüber hinaus benannt:
 der Asteroid (1002) Olbersia
 die Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule in Hannover
 der Komet 13P/Olbers
 der Mondkrater Olbers (Krater)
 die Olbers-Gesellschaft in Bremen
 das Olbers-Paradoxon
 das Olbers-Planetarium in Bremen

Nach Olbers benannte Schiffe:
 Zu den nach dem Astronomen benannten Schiffen siehe den Artikel Heinrich Wilhelm Olbers
 Zu den nach John Waldemar Olbers benannten Schiffen siehe den Artikel Reederei John W. Olbers